Belliard ist der Familienname folgender Personen:
 Augustin-Daniel Belliard (1769–1832), französischer General
 Michel Belliard (* 1949), französischer Boxer
Siehe auch:
 Béliard
 Beliar